UNACH son una sigla con la que se puede estar haciendo referencia a:

 Universidad Autónoma Chapingo; 
 La Universidad Autónoma de Chiapas; 
 La Universidad Adventista de Chile; 
 La Universidad Nacional de Chimborazo; 
 La Universidad Nacional Autónoma de Chota.

Siglas